Amazonas Esporte Clube ou apenas Amazonas é um clube esportivo brasileiro sediado no município amazonense de Parintins. Atua no amadorismo como um dos principais clubes do estado do Amazonas.

História
O Amazonas nasceu em Setembro de 1948, sendo o segundo clube fundado em Parintins, e, ao lado do Nacional e do Sul América foi um dos fundadores da Liga de Desportos de Parintins. O Amazonas teve suas cores e uniforme provavelmente inspiradas no Flamengo do Rio de Janeiro.

O clube atua no futebol amador da cidade de Parintins, disputando além da Liga de Futebol da cidade, também jogos amistosos contra clubes amazonenses e paraenses próximos a Parintins, e que por vezes enfrentou clubes profissionais, sendo que os que mais enfrentou foram os clubes santarenos São Raimundo e São Francisco.

Símbolos

 Escudo
O escudo do Amazonas é dividido em duas partes, uma vermelha e outra preta, com as letras A.E.C. que formam a sigla de Amazonas Esporte Clube.

 Monograma

A exemplo do clube em que se inspirou, em alguns anos o Amazonas utilizou um monograma eu seus uniformes, sendo este de cor preta, quando inserido em sua camisa tricolor(branca com faixas preta e vermelha) e branco quando inserido no seu uniforme rubro-negro.

 Cores
As cores do Amazonas são o vermelho, o preto e o branco.

 Mascote
O mascote do Amazonas é a cobra coral, esta adotada pela combinação de cores de suas escamas que é exatamente as cores adotada pelo clube.

 Uniforme
 1º Uniforme - O Amazonas se apresenta tradicionalmente com camisa listrada com faixas horizontais se alternando entre vermelho e preto(inspirado no Flamengo. Acompanham um shorts preto e meias também listradas. 
 2º Uniforme - Camisa e calção brancos, com duas faixas na altura do peito, uma vermelha e outra preta.

Rivalidade
O Amazonas tem como principal adversário o Sul América e com este faz o maior clássico interiorano do Amazonas, mesmo que ambos estejam atuando no futebol amador. Juntos, os clubes tem 39 conquistas em 63 possíveis do Campeonato Parintinense.

O clássico tem o maior público presente do ano de 2013 no futebol amazonense, na situação da reinauguração do Estádio Tupy Cantanhede onde compareceram cerca de 10.500 pessoas, no clássico histórico para a cidade o Amazonas venceu pelo placar de 1-0.

 Outros Rivais
Outras importantes rivalidades do Amazonas são com os clubes do Nacional e JAC, clubes com quem disputa partidas desde o primórdio de sua existência.

Jogos contra Profissionais
 10 de Julho de 1954 - Amazonas 3-1 Nacional.

Títulos
 Campeonato Parintinense de Futebol: 14 títulos
(1954-1955-1962-1963-1968-1972-1978-1979-1983-1988-1989-1994-2006-2009)

Clubes de futebol fundados em 1948
Fundações no Amazonas em 1948
Futebol
Clubes de futebol de Parintins
Futebol do Amazonas